Els ecdisozous (Ecdysozoa) són un clade d'animals protòstoms que inclou els artròpodes, nematodes, i altres fílums menors.

La característica més notable d'aquest grup és presència d'una cutícula en tres capes composta de material orgànic que muden periòdicament.

Cladograma 
Aquesta és la filogènia d'acord amb les anàlisis genètiques:

Referències 

 Aguinaldo, A. M. A., J. M. Turbeville, L. S. Linford, M. C. Rivera, J. R. Garey, R. A. Raff, & J. A. Lake, 1997. Evidence for a clade of nematodes, arthropods and other moulting animals. Nature 387: 489-493.
 Camatini, M., E. Franchi, A. Saita, 2005. Ultrastructural investigation of spermiogenesis in Peripatopsis capensis (Onychophora) Journal of Morphology. Volume 159, Issue 1, Pages 29-47.
 Jamieson, B. G. M. 1987. The Ultrastructure and Phylogeny of Insect Spermatozoa. Cambridge University Press.
 Pilato, G., M. G. Binda, O. Biondi, V. D. Urso, O. Lisi, A. Marletta, S. Maugeri, V. Nobile, G. Rappazzo, G. Sabella, F. Sammartano, G. Turrisi, F. Viglianisi, 2005. The clade Ecdysozoa, perplexities and questions. Zoologischer Anzeiger. 244. 43-50 
 Wagele, J. W., T. Erikson, P. Lockhart, & B. Misof, 1999. The Ecdysozoa: Artifact or monophylum? J. Zoo. Syst. Evol. Research 37: 211-223.
 Tree of Life web project - Bilateria - accessed January 8 2006

Enllaços externs 

 UCMP-Ecdysozoa introduction
 http://www.palaeos.com/Kingdoms/Animalia/Ecdysozoa.html 
 http://nema.cap.ed.ac.uk/tardigrades/Tardigrades_and_Ecdysozoa.html 
 http://chuma.cas.usf.edu/~garey/articulata.html 
 http://chuma.cas.usf.edu/~garey/essential.html